Новороссийская операция:

 Новороссийская операция (1942) — оборонительная операция (19 августа — 26 сентября 1942 года)
 Новороссийская операция (1943) — наступательная операция (9-16 сентября 1943 года)
 Новороссийско-Таманская операция — наступательна операция (9 сентября — 9 октября 1943 года)